Les Condamnés est un film français de Georges Lacombe sorti en 1948
 Les Condamnés est un film américain de Scott Wiper sorti en 2007